Cyklosporiner är en grupp ämnen som isoleras från svampar. De har framför allt utnyttjats som antibiotika (mer specifikt makrolider), men ämnen i gruppen har även andra farmaceutiska användningsområden. Kemiskt är cyklosporinerna hydrofoba cykliska undekapeptider, det vill säga peptider som består av 11 aminosyror i en ring.

Cyklosporin A (ciklosporin)
Cyklosporin B
Cyklosporin C
Cyklosporin D
Cyklosporin E
Cyklosporin F
Cyklosporin G

Källor

 

Peptider